Ян Рашка (; , с. Ропица , Тешинская Силезия — , ) — польский скульптор, художник и медальер.

Биография 

В 1897 году окончил венскую академию изобразительных искусств . В 1902 поселился в Кракове.

Принимал участие в реставрационных работах на Вавеле. Одновременно преподавал рисунок и скульптуру на отделении художественного промысла в Высшей промышленной школе Кракова.

Участвовал в Первой мировой войне в составе Восточного легиона австрийской армии, с 1916 — в составе Польских легионов под командованием генерала Ю.Халлера.

С 1917 работал в краковском архиве Польских легионов.

Творчество 
Автор ряда скульптурных портретов, бюстов, статуй и памятников, в том числе, памятников первому президенту Польши Габриэлю Нарутовичу в Бельско (1930), князю Мешко I Цешинскому в Цешине (1931), химику Игнацию Лукасевичу в Кросно,
легионерам Силезии в Цешине (Цешинская Ника) (1934), бюстов архиепископа Варшавы, святого Зигмунта Фелинского и писателя Миколаю Рею (оба в Кракове), памятника легионерам в Кельце, статуй при входе в горно-металлургическую академию им. Станислава Сташица (1935) в Кракове и других.

Занимался медальерством на военную тематику.

Галерея

Награды 
 Офицер ордена Почётного легиона (1925) (Франция)
 Офицерский крест ордена Возрождения Польши (1929)
 Медаль Креста Независимости

Примечания

Ссылки 
 Jan Raszka
 

Медальеры Польши
Военнослужащие Польских легионов (1914–1918)
Выпускники Венской академии искусств